Cette page contient les pages d'homonymie de Léon, Leon et León.

Saints 

 .

Papes, empereurs byzantins ou rois 

  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Léon VII,
 Léon VIII ;
 Léon IX ;
 Léon X ;
 Léon XI ;
 Léon XII ;
 Léon XIII ;
 Léon, disciple de Platon ;
 Léon, roi de Sparte ;
 Léon, évêque de Tours au  ;
 Léon, mort en 834 ;
 Léon, prince de Volhynie de 1264 à 1301.

Patronyme 

 Abraham Léon (1918-1944), intellectuel et militant trotskiste ;
  ;
 Ángel León de Gozalo (1907-1979), tireur sportif espagnol ;
 Arcenio León (1986-), joueur de baseball vénézuélien ;
 Aurelio León (1915-), footballeur espagnol ;
 Bernardo León (1993-), coureur cycliste bolivien ;
 Carín León (1989-), auteur-compositeur-interprète mexicain ;
 Christophe Léon (1959-), écrivain français ;
 Donna Leon (1942-), auteur américain de romans policiers ;
 Fidelio Ponce de León (1895-1949), peintre cubain ;
 Francisco Gonzales León (1947-2008), footballeur péruvien ;
 Herri Léon (1933-1962), musicien de bagad français ;
 Jim Leon (1938-2002), peintre britannique ;
 Joseph Léon (1974-2018), musicien libanais ;
 Juan Luis Anangonó León (1989-), footballeur équatorien ;
 Julia León (1945-), autrice-compositrice-interprète et musicologue espagnole ;
 Léonie Léon (1838-1906), compagne de Léon Gambetta ;
 Mapi León (1995-), footballeuse espagnole ;
  ;
 María Teresa León (1903-1988), romancière, essayiste, dramaturge et scénariste espagnole ;
 Martin Léon (1966- ), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Max Léon (1924-2002), journaliste français ;
 Paco León (1974-), acteur et réalisateur espagnol ;
 Pedro Pablo León (1943-2020), joueur de football international péruvien ;
  ;
 Robert Léon, rameur d'aviron français ;
 Rubén Sánchez León (1973-), boxeur mexicain ;
 Sarah Léon (1995-), romancière et musicologue française ;
 Tania Leon (1945-1996), militante anti-apartheid sud-africaine ;
 Teodoro González de León (1926-2016-), architecte mexicain ;
 Vladimir Léon (1969-), réalisateur et acteur français ;
 Wilfredo León Venero (1993-), volleyeur cubano-polonais.

Pseudonyme 

 Léon (1994-), chanteuse suédoise.

Prénom 
 Léon

Toponyme

Pays de Léon, partie nord de l'actuel Finistère ;
 Vicomté de Léon (), vicomté bretonne ;
 Seigneurie de Léon (1179-1530), fief breton ;
 Diocèse de Léon (-1790), ancien diocèse de l'Église catholique en France ;
 Archidiaconé de Léon, archidiaconé breton ;
 Léon, commune des Landes ;

Province de León, province de la communauté de Region-de-León ;
 Royaume de León (910-1230), territoire historique du nord-ouest l'Espagne ;
 Diocèse de León, diocèse de Region-de-León ;
 León, capitale de la communauté de Region-de-León ;

Leon, chef-lieu du comté de Decatur, en Iowa ;
 Leon, ville de Virginie-Occidentale ;
 Comté de Leon, comté de l'État de Floride ;
 Comté de Leon, comté de l'État du Texas ;
 Leon Valley, vallée du Texas, près de San Antonio ;
  CDP du Texas, près de Houston ;
 Leon, une ville située dans le comté de Cattaraugus, dans l'État de New York,
 Le lac Leon, lac de barrage dans le comté d'Eastland, au Texas ;
 Léonville, localité de Louisiane ;

León, ville de l'État de Guanajuato ;
 Nuevo León, État du Mexique ;

León, ville ;

Leon, municipalité de la province d'Iloilo.

Titres 

 Léon (1994), un film français de Luc Besson ;
 Leon (2015), un roman policier suédois de Mons Kallentoft et Markus Lutteman.

Autres 
Léon peut aussi désigner :
 Léon, un personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac ;
 Léon, une chaîne de restaurants en France dont le nom provient du restaurant belge Chez Léon.

LEON peut désigner :
 LEON, un processeur de satellites et de lanceurs.

Voir aussi 
 Froment du Léon, une race bovine
 Léon & Lévy (1864-1913), une marque parisienne d’imprimeurs et éditeurs-photographes
 Chez Léon, un restaurant belge
 Seat León, un modèle d'automobile

Patronyme hispanique
Patronyme français